Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1970/71 zum 38. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 20.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion der FK Austria Wien durch einen 2:1-Sieg in der Verlängerung im Finale gegen den SK Rapid Wien. „Vater des Sieges“ war Alfred Riedl, der kurz vor Schluss der regulären Spielzeit noch den Ausgleich zum 1:1 erzielte und in der Verlängerung für den entscheidenden Treffer zum 2:1 verantwortlich zeichnete. Es war dies der 14. Cupsieg der Wiener Violetten. Titelverteidiger FC Wacker Innsbruck scheiterte im Achtelfinale am späteren Cupsieger.

Qualifikation 

|}

1. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1970/71 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1970/71 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1970
Fußballsaison 1970/71